Lechi – famiglia nobile italiana
Francesca Lechi, detta Fannie (1773-1806) – rivoluzionaria e patriota italiana
Giuseppe Lechi, detto Joseph (1766-1836)  – generale, giacobino e patriota italiano
Luigi Lechi (1786-1867) – letterato e politico italiano
Teodoro Lechi (1778-1866) – generale  e giacobino italiano

Altro
Museo Lechi – museo di Montichiari, provincia di Brescia
Palazzo Lechi – villa di Montirone, provincia di Brescia